Issels ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Issels (1785–1870), deutscher Maler
 Josef Issels (1907–1998), deutscher Arzt